Карл Фёдорович Фукс (, а — а) — , , , ,  и . Профессор (с 1805 года) и ректор (в 1823—1827 годах) Императорского Казанского университета.

Образование, переезд в Россию 
Карл Фукс родился а в Герборне (Нассау, Германия). Помимо него в семье было 20 детей.

Первоначальное образование он получил в родительском доме. В 1793 году Фукс поступил в Герборнское высшее училище (академию), в которой его отец — Иоган Фридрих Фукс — был профессором богословия и ректором. Там он начинает слушать лекции по разным медицинским наукам, но более полное знакомство с ними происходит во время двухлетнего пребывания в Гёттингенском университете.

В 1798 году он получил степень доктора медицины и хирургии в Марбургском университете, защитив диссертацию, посвящённую изложению учёных трудов и заслуг Андрея Цезальпинского, известного натурфилософа эпохи Возрождения. В ней он утверждал о невозможности быть хорошим врачом без основательного и широкого общего образования.

После защиты диссертации Фукс в течение двух лет занимался медицинской практикой на родине, а в 1800 году отправился в Российскую империю и некоторое время был в Санкт-Петербурге полковым врачом.

В 1801 году Фукс предпринимает длительное путешествие в восточную Poссию с естественно-научными, преимущественно ботаническими целями.

По утверждению ректора Казанского университета Николая Никитича Булича, знавшего Карла Фукса лично и составившего подробную его биографию, тот, кроме своего родного немецкого языка, в совершенстве владел английским, французским и итальянским языком и хорошо освоил русский язык.

Работа в Казанском университете 

По возвращении в Санкт-Петербург осенью 1805 года, Фукс был назначен профессором в недавно созданный Императорский Казанский университет. Это назначение произошло по рекомендации министра народного просвещения и попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьёва, находившегося в постоянных сношениях с Гёттингенскими учёными, среди которых имя молодого Фукса пользовалось уже заслуженной славой. По другой версии, Фукс, побывав в Казани, сам вернулся в Петербург с прошением назначить его в новый университет.

В декабре 1806 года сделавшись профессором естественной истории и ботаники в открытом университете, Фукс скоро сумел возбудить в своих слушателях интерес к натуралистике. Благодаря изучению русского языка он располагал к себе студентов (первое время в университете было много профессоров-иностранцев, а лекции читались, в основном, по-немецки, по-французски и по-латыни). Преподавание вёл первоначально на французском, но уже по русскому переводу «Руководства по естественной истории» своего гёттингенского профессора Блюменбаха. В программу лекций Фукса входили прогулки со студентами для собирания на природе растений и насекомых.

С. Т. Аксаков, например, подробно и с увлечением описывает в «Семейной хронике» и «Воспоминаниях», как он вместе со своим товарищем по университету В. И. Панаевым ловил бабочек и учился расправлять их и сушить под руководством Фукса.

Тогда же Фуксом был разбит при университете ботанический сад.

С 1812 года Фукс открыл также врачебную практику. Зная, что простолюдины относятся с предубеждением к аптечным медикаментам, он лечил их по возможности домашними средствами и имел для этого у себя большой запас лекарственных трав (запас постоянно пополнялся приношениями его пациентов-крестьян, выражение «благодарности» от которых он допускал только в виде сбора нужных ему лекарственных растений).

В 1818 году был принят в Казани М. П. Баратаевым в масонство, был членом симбирской ложи «Ключа к добродетели».

После смерти первого избранного ректора Казанского университета Ивана Осиповича Брауна, профессора по медицинским наукам, в 1819 году, Фуксу была поручена кафедра патологии, терапии и клиники, а в следующем году на него дополнительно возложено чтение лекций по анатомии, физиологии и судебной медицине.

С 1820 по 1824 годы Карл Фёдорович Фукс был избираем на должность декана врачебного отделения (прообраза медицинского факультета), а затем с 1823 года (с перерывом) был ректором университета, в каковой должности оставался до 25 августа 1827 года, когда ректором был избран Н. И. Лобачевский, один из первых его выпускников.

Этот период характеризуется упадком учебного заведения из-за деятельности попечителя Казанского учебного округа Михаила Леонтьевича Магницкого, фактически руководившего, хоть и удалённо, университетом после ревизии 1819 года по 1826 год, и уволившего большинство его профессоров.

В то же время, в 1824 году был перестроен ректорский дом, а в 1825 году архитектором П. Г. Пятницким было возводено новое здание университета (ныне — это главный корпус университета). По инициативе Фукса в 1829 году был приобретён земельный участок у озера Кабан для закладки более крупного ботанического сада площадью 6,7 га. Ныне — это Казанский зооботанический сад.

В 1833 году 56-летний Карл Фукс подал в отставку.

Филантропство 
Когда в 1816 году в Казани открылся местный комитет Императорского человеколюбивого общества, Фукс был избран в его члены-попечители. Он обязался вносить в кассу ежегодно по 50 рублей и бесплатно лечить всех бедных, состоящих в ведении попечительства. По свидетельству Н. Н. Булича:При обширной своей практике, при том всеобщем уважении, которым он пользовался за своё знание дела и действительное множество счастливых случаев излечения, Фукс мог бы нажить большое состояние, но он принадлежал к редким и в ту пору врачам бескорыстным, не жалел для бедняков своего времени, и ту плату, которую он часто неохотно брал с людей зажиточных, раздавал людям неимущим.

Исследования 
С самого своего приезда в Казань Карл Фукс обращает внимание на её санитарное положение и кладёт начало изучению Поволжья в медико-топографическом отношении. С 1812 года он начинает печатать в редактируемых им «Казанских известиях» краткие заметки о показаниях барометра и термометра, о направлении и свойствах ветров, о болезнях, господствовавших в Казани, а также и свои наблюдения о прилёте птиц, о появлении бабочек, растительности.

Не менее важны в научном отношении исследования Фукса в областях этнографии, археологии и истории Поволжья. Он изучает религиозные обряды, праздники, обычаи и семейную жизнь народов Казанской губернии.

Пользуясь уважением в татарском обществе и большим влиянием в качестве врача в домах татар, он присутствовал при таких обрядах, зрелище которых обычно недоступно для посторонних. Он — единственный, кого, вопреки религиозным представлениям, допускали к больным женщинам-татаркам. Высшим выражением доверия была его медицинская печать с надписью «Табиб Фукс» («Врач Фукс»). Результаты своих изучений казанских татар Фукс изложил, главным образом, в двух монографиях: «Краткая история города Казани» (начинает печататься в «Казанских известиях» 1817 года, отдельные оттиски разных вариантов этой книги издаются до середины XIX века) и «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» (Казань, 1844).

Граф М. М. Сперанский, проездом через Казань из Пензы в Сибирь, куда он был назначен генерал-губернатором, посетил Фукса и оставил в своём дневнике такую характеристику:Профессор один, Фукс — чудо! Многообразность его познаний. Страсть и знание татарских медалей. Знание его в татарском и арабском языке. Благочестивый и нравственный человек. Весьма деятелен. Большое его влияние на татар по медицине.

В деле изучения чувашей и черемисов (марийцев) помогала жена (А. А. Фукс), разъезжающая по чувашским и черемисским деревням, чтобы собрать необходимые материалы. Он указывал ей о чём следовало спрашивать, на что обращать внимание, а сам дополнял потом труд своей жены — «Записки о чувашах и черемисах» — заметками, составленными на основании литературных источников, личных наблюдений и статистических материалов.

Фукс исследовал также вотяков (удмуртов) и мордву. Имея возможность наблюдать вотяков во время частых поездок в имение тётки своей жены, он, вероятно, готовил о них статью для печати, но не успел её написать; появились лишь письма его жены «Поездка к вотякам Казанской губернии». Для ознакомления с мордовским бытом Карл Фукс ездил в Чистопольский уезд. Он напечатал свои заметки о мордве в «Журнале Министерства внутренних дел» в 1839 году.

Изучая современный ему быт татар и записывая их предания, Фукс обращал внимание и на вещественные памятники, а потому стал собирать монеты и рукописи.

За короткое время Карл Фукс приобрёл замечательную коллекцию древних восточных монет. Известный ориенталист Френ, незадолго до своего отъезда из Казани, занимался исследованием и приведением в порядок этого собрания, которое, по его словам, было составлено «с достохвальною ревностию и с успехом необыкновенно счастливым».

С 1819 года Фукс готовился издать первую книгу о российских монетах «Краткое описание российских монет, находящихся в Минц-кабинете доктора и профессора Фукса», но после выхода книги А. Д. Черткова в 1834 году, отказался от этого намерения.

В 1823 году нумизматическая коллекция Фукса была выкуплена Казанским университетом для образованного при нём музея. В следующие годы Карл Фукс продолжал собирать редкие монеты и неустанно пополнял минералогическую, ботаническую и зоологическую (главным образом энтомологическую) коллекции музея, как собственными трудами, так и выпиской разных предметов из-за границы. В 1850 году нумизматическая коллекция музея университета была вывезена в Санкт-Петербург.

В 1823 году Фукс совершил путешествие на Урал. Результатом этой поездки, кроме коллекции минералов, явилось несколько статей, напечатанных в «Казанском вестнике». В них говорится о топографических особенностях края, его растительном и «неисчерпаемом» минеральном богатстве и организации Уральского горного промысла. В своей работе «О болезнях горнозаводских рабочих Урала» Фукс одним из первых заговорил о необходимости изучения и лечения профессиональных заболеваний и улучшении социальных условий рабочих.

В его обширной библиотеке были собраны почти все сочинения иностранцев, путешествовавших по России, а также много сочинений по российской истории, топографии и этнографии. Ему удалось приобрести значительное количество не только русских и татарских рукописей, но даже раскольничьих, благодаря близости с раскольничьим начётчиком и разными старицами скитов.

По свидетельству Н. Н. Булича:Он собирал их рукописи, старопечатные книги, не имея никаких других целей, кроме учёного любопытства. Мало того, в те тёмные годы, когда раскольников подозрительно преследовали, Фукс был, вероятно, единственным в губернии ходатаем за них. Пользуясь уважением властей, он не раз заступался за них и помогал им, даже в их кровном деле. Мы знаем это по лежащим перед нами письмам Фукса.

Известно, что Фукс обращался к губернатору Б. А. Мансурову за разрешением списать копии с грамот и актов, находящихся в Казанском губернском правлении, но был принят очень грубо и не получил никакого определённого ответа. В сентябре 1815 года в Казани произошёл сильный пожар, во время которого архив древних актов погиб, потому что начальство не распорядилось заблаговременно его вывезти (архив сгорел на третий день пожара). Некоторыми историками утверждается, что данная история произошла при пожаре 1842 года.

В 1830 году, во время «первой холеры», Фукс лечил очень успешно как в Казани, так и в других городах Поволжья. Он напечатал в «Казанском вестнике» свои наблюдения о ходе болезни и о способах её лечения, применённых как им, так и другими врачами, о санитарных мероприятиях и обо всём, что могло послужить материалом для дальнейших исследований по этому вопросу.

Будучи деканом врачебного отделения университета он написал несколько руководств по практической медицине на русском и татарском языках.

Семья 

В 1821 году 44-летний К. Ф. Фукс женился на казанской дворянке Александре Андреевной Апехтиной (ок.1793—1853), племяннице поэта Г. П. Каменева.

А. А. Фукс — известная поэтесса, автор повестей и этнографических очерков, в течение четверти века являлась хозяйкой литературного салона в Казани. Была знакома с Е. А. Боратынским, И. В. Киреевским, Н. М. Языковым, Э. П. Перцовым и М. Д. Деларю.

Благодаря разностронней и просветительской деятельности семья Фуксов вскоре становится центром интеллигентной Казани. Их дом посещали заезжие в Казань учёные и литераторы: А. Гакстгаузен, М. А. Кастрен, А. Гумбольдт, А. С. Пушкин.

Награды 
За свои труды на профессиональном поприще и «действия по человеколюбию» Карл Фукс был награждён Александром I в 1819 году орденом Святого Владимира 4-й степени, а в 1824 году — орденом Святой Анны 2-й степени, и Николаем I в 1826 году — алмазными украшениями на орден Святой Анны.

Смерть 
В 1842 году, вскоре после большого пожара, начавшегося вблизи дома Фукса и сильно его взволновавшего, с Фуксом сделался первый апоплексический удар, а весной 1846 года он тяжело заболел.

Смерть Карла Фукса, последовавшая а, прервала его обширную работу. Весть о ней быстро разнеслась по городу. Как свидетельствуют современники, провожать Карла Фёдоровича в последний путь шла огромная масса людей:«Не только на улице, но и в окнах домов, на заборах и крышах видны были люди, следившие за похоронной процессией. Особенно же внимание привлекли густые толпы татар, которые шли без шапок».

При погребении присутствовали не только губернатор, всё начальство университета с попечителем во главе и учащиеся, но и громадное количество разнообразных жителей Казани.

Память 
24 апреля 1896 года, через 50 лет после смерти Карла Фукса казанская городская дума приняла решение увековечить его память. На могиле К. Ф. Фукса в лютеранской части Арского кладбища был установлен надгробный памятник, а 11 мая 1896 года на высоком берегу Казанки («Козьем бугре») был заложен «Фуксовский сад». В декабре 1896 года Поперечно-Тихвинскую улицу, расположенную рядом с немецким приходом лютеран, по Высочайшему повелению императора переименовали в Фуксову.

В советское время улице Фукса присвоили имя Галиаскара Камала, а название сада было забыто.

В 1996 году в Казани отмечали 220 лет со дня рождения Карла Фукса. Его имя со 2 октября было присвоено бывшей улице Городецкого, а также скверу («Фуксовскому садику») на берегу Казанки, где 11 декабря 1996 года в честь него установили памятник (скульпторы: Андрей Балашов, Игорь Козлов).

В 1997 году дом профессора Фукса, расположенный на перекрёстке современных улиц Московской и Галиаскара Камала, был признан памятником истории и архитектуры, объектом культурного значения Республики Татарстан. Он считается исторической достопримечательностью Казани, но вплоть до настоящего времени находится в аварийном состоянии. В июне 2011 года в нём произошёл очередной пожар, после чего горожане начали сбор средств на его восстановление.

Согласно постановлению Кабинета министров Татарстана на доме Фукса в 1996 году установлена мемориальная доска на татарском, русском и немецком языках:«Бу йортта 1812—1846 елларда Казан шәhәренең мактаулы кешесе, Казан университетының атказанган профессоры КАРЛ ФУКС яшәде hәм иҗат итте»«В этом доме в 1812—1846 гг. жил заслуженный профессор Казанского университета, почетный гражданин Казани КАРЛ ФУКС»«Hier lebte und wirkte von 1812—1846 KARL FUCHS Verdienter Professor der Kasaner Universitat Ehrenburger der Stadt Kasan»

Библиография 
 Andreus Caesalpinus, de cujusviriingenio, doctrina et virtute etc. Марбург, 1798.
Prodromus florae Rossicae Cisuralensis. [до 1805 года]
 Краткое описание Сергиевских серных вод. Казань, 1810.
Заметки медико-топографические // Казанские Известия. — 1812. — № 5, 9, 14, 19 и 22.
 Museum Orientale Fuchsianum, Casani. — Казань, 1815—1817. [собрание отдельных таблиц, литографий в Казани]
 Краткое описание российских монет, находящихся в минц-кабинете доктора и профессора Фукса. — Казань: Университетская типография, 1819.
 Краткая история города Казани. — Казань, 1822. [Первые отрывки в «Казанских Известиях», 1817, № 67, 68 и сл.; переиздана в 1905 году]
 О политическом состоянии золотого промысла по хребту Уральских гор // Казанский Вестник. — 1824. — № 1. [О болезнях горных и заводских работников на Уральских заводах]
 Об Уральских золотосодержащих песках // Казанский Вестник. — 1824.
 Уральские леса // Казанский Вестник. — 1824.
 О городе Екатеринбурге // Казанский Вестник. — 1824.
De morbis incolarum montium Uralensis. Казань, 1824.
Пребывание в Казани киргизского хана Джеан-Гиря. Часть XVIII // Казанский Вестник. Казань, 1826.
О состоянии здоровья жителей Казани в течение декабря 1827 года // Казанский Вестник. — Казань. — 1827. — № 3.
Некоторые замечания о течении реки Волги по казанской губернии. Часть XIX // Казанский Вестник. — Казань, 1827.
 Поездка из Казани в Нижегородскую губернию // Казанский Вестник. — 1828.
 Tabula genealogica familiae Fucsiauae. Казань, 1828.
Статистическое описание всех в казанской губернии находящихся фабрик и заводов // Казанский Вестник. — Казань, 1828 – 1829.
Замечания о холере, свирепствовавшей в городе Казани в течение сентября и октября месяцев 1830 года // Казанский Вестник. — 1830. — апрель.
 Путешествие по Башкирскому Уралу // Казанский Вестник. — 1832. — кн. VIII и IX.
Праздники казанских татар // Заволжский Муравей. — Казань. — 1834. — № 3.
 Поездки из Казани в Чебоксары, письма А. А. и К. Ф. Фукс // Заволжский Муравей. — 1834. — т. I и II. [Эта статья вошла впоследствии в «Записки о чувашах и черемисах» А. А. Фукс]
 Сказание казанского купца Л. Ф. Крупеникова о пребывании Пугачёва в Казани // Казанские Губернские Ведомости. — 1843. — № 51. [Предварительно помещалось в виде отдельных статей в «Казанских Известиях» за 1814—1815 года и в «Заволжском Муравье» за 1834 год]
Предисловие и примечания в книге: «Основание города Казани». Казань: Университетская типография, 1836.
 Поездка из Казани к мордве Казанской губернии // Журнал Министерства внутренних дел. — 1839. — № 10.
 Сказания старожилов о пребывании Пугачева в Казани и о состоянии её в то время: Материалы для истории Пугачевского бунта и истории Казани, собр. К. Ф. Фуксом. — Казань: типография Губернского правления, 1843. — 20 с.
Татарская свадьба // Казанские Губернские Ведомости. — Казань. — 1843. — № 48-49. 
 Казанские татары, в статистическом и этнографическом отношениях. Сочинение действительного статского советника К. Фукса. — Казань: Университетская типография, 1844. — 131 с.
 О татарских женщинах // Казанские Губернские Ведомости. — Казань. — 1844. — № 1.
Краткая история города Казани. Казань, 1905. Репринтное воспроизведение с приложением Предисловия Н. Ф. Катанова к изданию 1914 г. — Казань, 1991. — 210 с.
 Казанские татары. — М.:Книга по Требованию, 2011. — 133 с. — ISBN 978-5-458-14065-2.

Примечания

Литература 
 Фукс А. А. Вечер на даче июля 13-го 1831 года // Заволжский Муравей. — 1832. — т. II. [характеристика К. Ф. Фукса]
 Фукс А. А. Письма хана Букеевской орды Дхангира к проф. Фуксу // Заволжский Муравей. — 1832. — т. II.
 Фукс А. А. А. С. Пушкин в Казани // Казанские губернские ведомости. — 1844.
 Надгробные речи, сказанные профес. Аристовым, Камбеком, Китером и Рыбушкиным // Заволжский Муравей. — 1846. — № 21, 22.
 ДеПуле, М. Ф. Отец и сын // Pyсский Вестник. — 1875. — № 118.
 Лавровский К. В., Пономарев П. А. К. Ф. Фукс и его время // Казанский литературный сборник. — 1878. — С. 223—538.
 Колесников М. С. Лобачевский. — М.: Молодая гвардия, 1965. — 320 с. — (Жизнь замечательных людей).
 
 Гарзавина А. В. В Казань, к профессору К. Ф. Фуксу… Казань, 1987.
 Памяти профессора К. Ф. Фукса. Казань: ДИЦ, 1996.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.
 Юрий Шкляр. Карл Фукс — почётный гражданин Казани // Партнёр. — 2007. — № 1.
 Георгий Милашевский. Русский немец Карл Фукс // Время и деньги. — № 152(2853). — 14 августа 2008 года.
 Любовь Агеева. Карл Фукс: немец с русским отчеством // Казанские истории. — 2004.
 «Светоч Поволжья» Карл Фёдорович Фукс // Казанские истории. — 2008. — № 3.

Ссылки 
 Карл Фукс (1776—1846) // Официальный портал мэрии Казани.
 Карл Фукс в Казани // Сайт Казанского федерального университета.
 Виртуальный музей Карла Фукса // Сайт АНО «Немецкий дом Республики Татарстан».
 Фукс Карл Федорович // Вики-проект «Энциклопедия Казани».
 Карл Фукс в памяти «благодарных потомков» // Проект «Культура и Искусство в Татарстане».
 Подмена скульптуры, голова мэра и его реакция: история создания памятника Карлу Фуксу в Казани // Kazancat.ru

Выпускники Гёттингенского университета
Ректоры Императорского Казанского университета
Медики Казани
Масоны России
Лепидоптерологи
Похороненные на Арском кладбище